50-та армія — найменування армії у різних державах:
 50-та армія у СРСР.
  у Японській імперії.